

Astronomia 
 17P/Holmes o Cometa Holmes – cometa periodica del sistema solare

Geografia 
 Holmes – township della Contea di Menominee, Michigan (Stati Uniti d'America)

Persone

Altro 
 HOLMES – sistema informatico impiegato dalla polizia britannica
 Mycroft Holmes – personaggio letterario
 Sherlock Holmes  – personaggio letterario